Slimacomyces är ett släkte av svampar. Slimacomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Slimacomyces